Larink steht für:

 (1895) Larink, Asteroid

Larink ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Larink (1893–1988), deutscher Astronom